Злам — дія або стан (від зламати, зламатися); місце, в якому що-небудь зламано
 Злам чи перелом — часткове або повне порушення цілості кістки у людини й тварини
 Злам — злочин
 Злам — поворот під кутом, вигин.
 Злам — різка зміна, крутий поворот у розвитку
 ЗЛАМ — український метал-гурт

Див. також 
 Злам мінералів

Джерела